Носовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Носовка — село в Карасуском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Носовка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Носовка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Носовка — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Украина 
 Носовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Носовка — город в Носовском районе Черниговской области.

См. также 
 Носовки